Undo ():

 Undo (пісня Rush of Fools)
 Undo (пісня Санни Нільсен)